Мэттью Олавале Олосунде (; родился 7 марта 1998 года в Филадельфия, штат Пенсильвания, США) — американский футболист, защитник английского клуба «Престон Норт Энд» и сборной США.

Клубная карьера 
Олосунде — воспитанник клуба «Нью-Йорк Ред Буллз». В 2014 году он один раз сыграл за резервную команду «быков». В начале 2016 года Мэттью подписал контракт с английским «Манчестер Юнайтед». Для получения игровой практики он выступал за молодёжные и юношеские составы клуба. В 2017 году Олосунде был включён в заявку основной команды на матчи против лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэм Хотспур».

В июне 2019 года «Манчестер Юнайтед» не стал продлевать контракт с Олосунде.

5 июля 2019 года Олосунде подписал двухлетний контракт с «Ротерхэм Юнайтед».

7 июня 2021 года было объявлено, что он отклонил предложение о новом контракте и покинет клуб.

30 июня 2021 года было объявлено, что Олосунде подписал двухлетний контракт с клубом «Престон Норт Энд». В свой первый сезон за клуб Олосунде сыграл всего в 2 матчах, после того как большую часть сезона страдал от травм ахиллова сухожилия и паха.

Международная карьера 
В 2015 года Олосунде в составе юношеской сборной США принял участие в юношеском чемпионате мира в Чили. На турнире он сыграл в матче против команды Нигерии.

29 мая 2018 года в товарищеском матче против сборной Боливии Олосунде дебютировал за сборную США, заменив во втором тайме Эрика Лихая.

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на официальном сайте «Ротерем Юнайтед» 
 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Нью-Йорк Ред Буллз II»
Игроки ФК «Ротерем Юнайтед»